Веверице (род)
 Веверице (племе)
 Веверице (породица)
 Обична веверица, врста